Old Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Presbyterian Church (Arizona), ID-Nr. 71000122
 Old Presbyterian Church (South Carolina), ID-Nr. 72001190

Siehe auch:
 Old First Presbyterian Church